Существуют две Экибастузских ГРЭС, расположенные рядом друг с другом:

 Экибастузская ГРЭС-1 установленной мощностью 4000 МВт;
 Экибастузская ГРЭС-2 установленной мощностью 1000 МВт.

См. также 
 Экибастузская ТЭЦ